Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro erano le detentrici del titolo, ma Suárez Navarro ha deciso di non partecipare mentre Muguruza ha preso parte al concomitante torneo di Maiorca.

In finale Karolína Plíšková e Barbora Strýcová hanno sconfitto Vania King e Alla Kudrjavceva con il punteggio di 6-3, 7-61.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)
  Sania Mirza /  Coco Vandeweghe (primo turno)

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (primo turno)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Wildcard 

  Belinda Bencic /  Andrea Petković (ritirate)
  Naomi Broady /  Heather Watson (semifinale)

 Johanna Konta /  Elina Svitolina (quarti di finale)

Alternate 
  Misaki Doi /  Kurumi Nara (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2016
WTA Tour 2016